Björn Johansson je lahko:

 Björn Johansson (hokejist, rojen 1950)
 Björn Johansson (hokejist, rojen 1956)
 Björn Johansson (komik)
 Björn Johansson (podjetnik)
 Björn Johansson (pevec)